Чемпионат Македонии по футболу 2016/2017 — 25-й сезон главного футбольного первенства Македонии. Он начался в августе 2016 года и закончился в мае 2017 года. Чемпионский титул в 10 раз выиграл «Вардар».

Клубы-участники 
В турнире приняло участие 10 команд.По итогам предыдущего сезона лигу покинули Металлург Скопье и Младост. На их место пришли Македония и Победа.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Македонской федерации футбола 

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония